Никола́й Петро́вич Моро́зов: Морозов, Николай Петрович (1916—1981) — советский футболист и тренер.
 Морозов, Николай Петрович (1913—1965) — советский футболист и функционер.